Фелинский () — польская фамилия.

 Фелинский, Алоизий (1771—1820) — поэт, драматург, переводчик, теоретик литературы
 Фелинский, Зигмунт Щенсный (1822—1895) — архиепископ Варшавский